ASI kan syfta på:

ASI ‒ en ideell pedagogisk organisation och ett museum i Minneapolis, se American Swedish Institute
Asi (flod) ‒ en flod i Mellersta östern